Barbecue steht für:
 Barbecue, Garmethode in der Abluft eines Holzfeuers
 Barbecue (Film), französischer Film von 2014

Siehe auch:
 Barbecue Island, australische Insel
 Barbecue Bob (1902–1931), amerikanischer Bluesmusiker